

Mitologia

Divinità 
 Xanto – nell'Iliade, nome alternativo della divinità fluviale Scamandro 
 Xanto – divinità fluviale, padre di Euritemiste
 Xanto – uno dei dodici figli di Pan alleati di Dioniso

Umani 
 Xanto –  figlio di Triopa e fratello di Eurisabe, Agenore e Pelasgo
 Xanto – personaggio dell'Iliade ucciso da Diomede assieme al fratello Toone
 Xanto – figlio di  Tolomeo e ultimo re di Tebe
 Xanto – un egittide che sposò (e ne fu ucciso) la danaide Arcadia
 Xanto – uno dei figli di Niobe ed Anfione
 Xanto – giovane proveniente da Samo di cui si innamorò Alcinoe 
 Xanto – figlio di Erimanto e padre di una donna di nome Psofi
 Xanto – marito di Erippe
 Xanto – uno dei quattro figli di Tremiles e Prassidiche
 Xanto – marito di Laodamia (figlia di Bellerofonte) e madre di Sarpedonte
 Xanto – figlio di Arcade e padre di Psofide e Glaucippa

Animali 
 Xanto – uno dei cavalli immortali di Peleo e Achille
 Xanto – una delle cavalle di Diomede, oggetto dell'ottava fatica di Eracle
 Xanto – uno dei cavalli di Ettore

Altri 
 Xanto (o Xanthos) – antica città della Licia (oggi Turchia)
 Xanto (o Xanthos) – fiume nei pressi della città della Licia
Xanto - nome proprio di persona italiano maschile
 Xanto Lidio – storico greco del V sec. a.C.
 4544 Xanthus – asteroide
 Xanthus Flumen – struttura geologica sulla superficie di Titano

Pagine correlate
Xante